Cluj este un toponimic românesc, ce se poate referi la:

 Municipiul Cluj, redenumit Cluj-Napoca în anul 1974
 Județul Cluj
 Județul Cluj (interbelic)
 Comitatul Cluj
 CFR Cluj, club de fotbal din Cluj-Napoca care e evolueaza în Superliga României

Toponime românești